Макс Жако́б (, 12 июля 1876 года, Кемпер, Финистер — 5 марта 1944 года, лагерь Дранси, Сена-Сен-Дени) — французский поэт и художник. Кавалер ордена Почётного легиона (1932).

Биография 
Из семьи немецких евреев, в 1825 году переселившихся из Саарбрюккена в Бретань. В 1890—1891 годах проходил в Париже курс лечения у Шарко. С 1894 года жил в Париже, изучал право; с декабря 1898-го публиковался как художественный критик под псевдонимом Леон Давид. В 1901 году познакомился с Пикассо (после выставки в галерее Амбруаза Воллара, которую Жакоб оценил очень высоко); некоторое время проживал с ним вместе в комнате на бульваре Вольтера. Возможно, именно Жакоб назвал дом № 13 по улице Равиньян (Монмартр), куда Пикассо перебрался в 1904 г., Бато-Лавуаром. В 1904 году благодаря Пикассо познакомился с Аполлинером, затем с Модильяни, Браком, Дереном, Руссо и другими. Проявлял большой интерес к хиромантии и астрологии, увлекался каббалой. В тот период Жакобу был свойственен чрезвычайно эксцентричный стиль поведения и оригинальный внешний облик; афишируя свою склонность к представителям собственного пола, он в то же время мучительно переживал её.

Обращение 
22 сентября 1909 года с Максом Жакобом произошло мистическое событие, много лет спустя описанное им в «Рассказе о моём обращении» (1939): вернувшись из Национальной библиотеки в свою бедную квартиру в доме № 7 по улице Равиньян, он узрел на фоне красных обоев стены Ангела, облаченного в жёлтый шёлковый наряд со светло-голубой отделкой; Жакоб пал на колени, глаза его наполнились слезами: он испытал мистическое озарение. Однако святое крещение Жакоб принял значительно позже, 18 февраля 1915 года; его крёстным отцом стал Пикассо.

В 1920 году попал под автомобиль на площади Пигаль; поведал об обстоятельствах своего нелёгкого выздоровления в книге «Король Беотии» (1921). В 1921—1928 и 1936—1944 годах жил в бенедиктинском монастыре Сен-Бенуа-сюр-Луар. В 1925—1926 годах путешествовал по Италии и Испании. Первая выставка гуашей Жакоба состоялась в галерее Бернхейма в марте 1926 года.

Последние годы 
В период оккупации был вынужден носить жёлтую звезду и чрезвычайно болезненно переживал это обстоятельство. В 1942—1943 годах брат и сестра Жакоба погибли в нацистских концлагерях. 24 февраля 1944 года был как еврей и гомосексуал арестован гестапо, отправлен в тюрьму Орлеана, затем в лагерь Дранси, где через несколько дней умер от бронхопневмонии. В 1949 году прах Жакоба был перенесен на кладбище в Сен-Бенуа-сюр-Луар, в 1960-м был официально причислен к поэтам, погибшим за Францию; его имя начертано на мемориальной доске павшим в 1939—1945 годах писателям в парижском Пантеоне.

Творчество 
Начинал с книг для детей («История короля Кабула», 1903), неоднократно обращался к бретонскому фольклору. Поэзия Жакоба, полная гротеска и словесного розыгрыша, близка к кубизму и сюрреализму.

Признание 
На стихи Жакоба писали музыку Эрик Сати, Франсис Пуленк, Анри Соге. Известны портреты поэта работы Модильяни, Пикассо, Кокто.

Произведения 
 Saint-Matorel (1911, иллюстрации Пикассо)
 La Côte (1911)
 Œuvres burlesques et mystiques de Frère Matorel (1912, иллюстрации Дерена)
 Le Siège de Jérusalem‚ grande tentation céleste de Frère Matorel (1914, иллюстрации Пикассо)
 Les allies sont en Armenie (1916)
 Le Cornet à dés (1917)
 Le phanérogame (1918, роман)
 La Défense de Tartufe (1919)
 Cinématoma (1920)
 Le laboratoire central (1921)
 Le Roi de Béotie (1921)
 Le Cabinet noir (1922)
 Art Poétique (1922)
 Filibuth ou la Montre en or (1923, роман)
 Le Terrain Bouchaballe (1923, роман)
 Visions infernales (1924, стихотворения в прозе)
 L’Homme de chair et l’Homme reflet (1924, роман)
 Les Pénitents en maillots roses (1925)
 Le fond de l’eau (1927)
 Le tableau de la Bourgeoisie (1929)
 Rivage (1931)
 Bourgeois de France et d’ailleurs (1932)
 Morceaux choisis (1936)
 Ballades (1938)
 Derniers poèmes (1945, посмертно)

Публикации на русском языке 
 Серенада // Лившиц Б. От романтиков до сюрреалистов. Л.: Время, 1934. С. 124—125.
 Мемуары папаши Вобуа. Жизнеописание великого человека // Французская новелла двадцатого века, 1900—1939. М.: Художественная литература, 1973. С. 240—249.
 [Стихи] // Западноевропейская поэзия XX века. М.: Художественная литература, 1977. С. 544—548.
 Избранные стихи / Вступ. ст., пер. с фр. и коммент. А. Смирновой. СПб.: ИНАПРЕСС, 1995.
 [Стихи] // Семь веков французской поэзии в русских переводах. СПб.: Евразия, 1999. С. 521—524.
 [Стихи] // Козовой В. Антология французской поэзии. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. С. 156—157.
 Король Беотии. Небесад, или Золотые часы. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2003.
 Адские видения: Стихи в прозе / Пер. Александра Давыдова и Елены Туницкой. М.: Комментарии, 2012. — 41 с.

Литература 
 Kamber G. Max Jacob and the poetics of cubism. — Baltimore: Johns Hopkins Press, 1971.
 Peyre A. Max Jacob quotidien. — Paris: J. Millas-Martin, 1976.
 Schneider J.M. Clown at the altar: the religious poetry of Max Jacob. — Chapel Hill: U.N.C. Dept. of Romance Languages, 1978.
 Mousli B. Max Jacob. — Paris: Flammarion, 2005.
 Аполлинер Г. Макс Жакоб // Аполлинер Г. Эстетическая хирургия. — СПб: Симпозиум, 1999. С. 486.
 Маревна (Воробьева-Стебельская М.). Моя жизнь с художниками «Улья». — М.: Искусство — XXI век, 2004.
 Креспель Ж.-П. Повседневная жизнь Монмартра во времена Пикассо (1900—1910). — М.: Молодая гвардия, 2000. ISBN 5-235-02401-X.

Фильмы 
 «Господин Макс» / Monsieur Max — художественный телефильм — Франция, 2006 год; реж. Габриэль Агийон; исп. гл.роли Жан-Клод Бриали
 Во втором сезоне (2018) американского документального телесериала-антологии «Гений», рассказывающем о жизни и карьере Пабло Пикассо, Макса Жакоба играет Теодор Найт.

Память 
 В 1989 году в родном городе Жакоба — Кемпере — муниципальный театр, упоминающийся в пьесе «Le Terrain Bouchaballe» (1922), получил название «Театр Макса Жакоба» (фр.). Городской колледж также носит имя поэта.
 Мост Макса Жакоба, открытый в декабре 1994 года, через 50 лет после смерти поэта, является одним из десяти пешеходных мостов через реку Од. Ограждение выполнено в виде колючей проволоки лагеря Дранси, где содержался Жакоб.
 Ежемесячные поэтические сборы и чтения «Les Rendez-vous de Max» проходят с февраля 2013 года в кемперском доме Макса Жакоба, где поэт родился и вырос.

Примечания

Ссылки 
  (фр.)
  Биография
  Сайт Ассоциации друзей Макса Жакоба]
  Жакоб в Кемпере
 Жакоб-художник

Поэты Франции
Писатели Франции XX века
Французские поэты XX века
Жертвы Холокоста
Умершие от пневмонии
Поэты Бретани
Заключённые концлагеря Дранси
Погибшие за Францию